Ricardo Montivero (né en 1946), footballeur argentin.
 Luciano Montivero (né en 1978), cycliste argentin.